Гран-при США 1967 года — десятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1967 года. Автогонки прошли 1 октября 1967 года на трассе Уоткинс-Глен.

«Лотус» выставил третий автомобиль под управлением Мойзеса Соланы. Жан-Пьер Бельтуаз вновь вывел на старт автомобиль Формулы-2 Matra MS7 в рамках подготовки французской компании к полноценному старту в Формуле-1 в следующем сезоне. В гонке доминировали «Лотусы» Кларка и Хилла, занявшие два первых места на старте и на финише, несмотря на то, что Кларк по ходу гонки повредил подвеску, а Хилл уступил лидерство на 41 круге из-за проблем с переключением передач. Денни Халм, долгое время шедший четвёртым, после схода Криса Эймона переместился на третье место и сумел увеличить свой отрыв в зачёте чемпионата до пяти очков.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-40 Грэм Хилл

41-108 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

1967
События 1 октября
Октябрь 1967 года
1967 год в Нью-Йорке
Гран-при США
Спорт в США в 1967 году